Nxumalo ist der Familienname folgender Personen:
 Bright Nxumalo (* 1978), eswatinischer Fußballspieler
 Doctor Nxumalo (* 1977), eswatinischer Fußballspieler
 Gideon Nxumalo (1929–1970), südafrikanischer Musiker, Komponist und Radiomoderator
 Henry Nxumalo (1917–1957), südafrikanischer Journalist
 Jabulani Adatus Nxumalo (* 1944), südafrikanischer Bischof
 Prince Nxumalo (* 1990), südafrikanischer Fußballspieler
 Sishayi Nxumalo (1936–2000), swasiländischer Premierminister
 Tiki Nxumalo († 2015), südafrikanischer Schauspieler
 Zweli Nxumalo (* 1988), eswatinischer Fußballspieler